Keulen steht für:
 Keulung, das vorsorgliche Töten von Tieren, um die Weiterverbreitung von Tierseuchen zu verhindern
 den niederländischen Namen der Stadt Köln

Keulen ist der Familienname folgender Personen:
 Atje Keulen-Deelstra (1938–2013), niederländische Eisschnellläuferin
 Geert van Keulen (* 1943), niederländischer Komponist, Dirigent, Klarinettist und Musikpädagoge
 Isabelle van Keulen (* 1966), niederländische Geigerin und Bratschistin
 Johannes van Keulen (1654–1715), niederländischer Kartograph
 Mensje van Keulen (* 1946), niederländische Schriftstellerin (Romane, Kinder- und Jugendliteratur)
 Wytse Hette Keulen (* 1968), niederländischer Altphilologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Keule (Begriffsklärung)